CLC (grup musical) (de l'acrònim en anglès de CristaL Clear), grup musical femení de K-pop de Corea del Sud
 Cobre Las Cruces, complex miner hidrometal·lúrgic d'extracció de coure situat a la província de Sevilla (Andalusia)
 Comunitat de Vida Cristiana (del seu nom en anglès Christian Life Community), organització no governamental cristiana recolzada per la Companyia de Jesús
 Legió de Crist (de l'acrònim de Congregació dels Legionaris de Crist), institut religiós catòlic de dret pontifici
 Cheshire Lines Committee, companyia de ferrocarril històrica del Regne Unit
 Mercedes-Benz Classe CLC (de l'acrònim en anglès Coupe Light C-class), classe d'automòbils fabricats per Mercedes-Benz
 Clinical Cardiology, revista científica especialitzada en cardiologia
 CORINE Land Cover, base de dades sobre geografia i medi ambient del programa CORINE de la Unió Europea
 Canal de clorur (del seu nom en anglès Chloride Channel), canal iònic per al clorur en el cos humà
 Lactat de calci (del seu nom en anglès Calcium Lactate), sal càlcica de l'àcid làctic
 Clc. també és l'abreviatura del clinoclor, mineral fil·losilicat que pertany al grup de les clorites